

Галерея

Джерела 
 Monchique

Посилання 

 Португальські герби 
 Герб Моншіке 

Моншіке